Безіменська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Безіменська сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Безіменська сільська рада — Донецька область, Новоазовський район

Див. також 
 Безім'янська сільська рада